The Best ("il meglio/migliore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 The best (Blessed: The Autobiography) – autobiografia di George Best del 2001

Musica 
 The Best – singolo di Bonnie Tyler del 1988, e successivamente coverizzato da Tina Turner nel 1989
 The Best – album della Steve Rogers Band del 1993
 The Best (Airplay) – album degli Audio 2 del 1998
 The Best – album di Bernardo Lanzetti del 1999
 The Best – album di Den Harrow del 1999
 The Best – album dei Krisma del 2001
 The Best – album dei Lucifer del 2002
 The Best – album di Umberto Tozzi del 2002
 The Best – traccia dell'album Worlds Apart degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 2005
 The Best – album delle t.A.T.u. del 2006
 The Best – album delle Girls' Generation del 2014
 The Best – raccolta dei Gamma Ray del 2015
 The Best – album di Ariana Grande del 2017
 The Best – compilation di Alexandra Stan del 2018